Walter Barthel ist der Name folgender Personen:

* Walter Barthel (Archäologe) (1880–1915), deutscher Althistoriker und Archäologe
 Walter Barthel (Journalist) (1931–2003), deutscher Journalist und Doppelagent